Такмичење у бацању копља у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 7. и 9. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, није одбранила Барбора Шпотакова из Чешке.

Земље учеснице 

  Белорусија (1)
  Естонија (1)
  Израел (1)
  Исланд (1)
  Летонија (3)
  Литванија (2)
  Мађарска (1)
  Немачка (3)
  Норвешка (1)
  Пољска (2)
  Словенија (1)
  Србија (1)
  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (3)
  Финска (3)
  Француска (1)
  Хрватска (1)
  Чешка (3)
  Шведска (2)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских такмичарки 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Сатница

Освајачице медаља

Квалификациона норма

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 7. јула 2016. године. Квалификациона норма је била 60,00 метара. Њу је пребацило 5 такмичарки (КВ), док је 7 такмичарки изборило финале на основу постигнутог резултата (кв).
Почетак такмичења: група А у 12:00, група Б у 13:35.

1Повукла се са такмичења

Финале 
Такмичење је одржано 9. јула 2016. године у 18:45.

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Бацање копља на Европском првенству у атлетици на отвореном